Е́бботт інколи А́бботт () — англійське прізвище, походить від  (у значенні: «абат», «ігумен»).

Відомі носії:
  (; 1878—1939) — американська громадська діячка, соціальна працівниця. Сестра Едіт Ебботт.
 Ґреґ Ебботт (;  1957) — американський політик з Республіканської партії.
 Діана Еббот (;  1953) — британська політична діячка, член партії лейбористів.
  (; 1807—1896) — англійський капітан, мандрівник.
 Джеремі Ебботт (;  1985) — американський фігурист в одиночному чоловічому катанні.
 Джипсі Ебботт (; 1896—1952) — американська акторка епохи німого кіно.
 Джон Аббот (; 1821—1893) — третій прем'єр-міністр Канади та перший її прем'єр-міністр, уродженець Канади.
 Джон Еббот (; 1751—бл.1840) — американський ентомолог, орнітолог та ботанік англійського походження.
 Джордж Еббот (; 1887—1995) — американський драматург, сценарист, продюсер та режисер.
 Дороті Ебботт (; 1920—1968) — американська акторка.
 Едвін Еббот (; 1838—1926) — британський вчитель і богослов, визнання отримав за сатиричну повість «Флатландія» («Flatland») (1884).
 Едіт Ебботт (; 1876—1957) — американська соціальна працівниця, педагог, економіст. Сестра .
 Ізабелла Ебботт (; 1919—2010) — американська (гавайська) ботанік і фіколог.
 Маргарет Ебботт (; 1878—1955) — американська гольфістка-аматор, перша американка олімпійська чемпіонка (1900).
 Моніка Абботт (  1985) — американська софтболістка, олімпійська медалістка (2008).
 Тоні Ебботт (;  1957) — австралійський політик, лідер опозиції і керівник Ліберальної партії з 2009 року, міністр охорони здоров'я в 2003—2007 роках в уряді Джона Говарда.
 Чарлз Грілі Аббот (; 1872—1973) — американський астроном, член Національної академії наук США (1915).

Примітки